Die Autovía C-17 (auch bekannt als Eje del Congost kurz C-17) ist eine spanische Autobahn.

Gemäß der Neunummerierung 2004 bedeutet die Ziffer 1, dass die Autobahn in Richtung Südnord verläuft, und die Ziffer 7 bedeutet, dass sie die siebtwestlichste Autobahn ist. Die Autobahn beginnt in Barcelona und endet in Ripoll. Sie durchquert die Städte Mollet del Vallès, Granollers und Vic. Die Autobahn verläuft entlang den Flüssen Congost und Ter. Insgesamt ist sie 101 Kilometer lang.

Streckenverlauf

Weblinks 
 Guifi.net

Einzelnachweise

Verkehrsbauwerk in Katalonien
Autobahn in Spanien
Autovia C017